Sezon 1928/1929 był 5. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Örgryte IS. Nowym mistrzem ligi został zespół Helsingborgs IF, przerywając tym samym dominację klubów z Göteborga.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1928 w piłce nożnej
1929 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1928 w Szwecji
1929 w Szwecji